Seznam vlajek států světa je abecední seznam 194 státních vlajek, níže pak států bez plného mezinárodního uznání. Vlajky závislých území jsou uvedeny ve zvláštním seznamu.

Nejvíce je na vlajkách červená barva, a nečastější poměr stran vlajky je 2:3 (poté 1:2 a 3:5).

Státy

Státy bez plného uznání

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Vlajka
 Seznam vlajek závislých území

Externí odkazy 
 
 Encyklopedie vlajek států světa
 Vlajky států světa na Flags of the World
 Vexilolognet - český server o vlajkách